Platysenta är ett släkte av fjärilar. Platysenta ingår i familjen nattflyn.

Dottertaxa till Platysenta, i alfabetisk ordning 

 Platysenta abalas
 Platysenta abida
 Platysenta abstemia
 Platysenta adornata
 Platysenta aeruginosa
 Platysenta agalla
 Platysenta agnata
 Platysenta agnonia
 Platysenta albigera
 Platysenta albigeroides
 Platysenta albipuncta
 Platysenta albolabes
 Platysenta albopicta
 Platysenta apameoides
 Platysenta atriciliata
 Platysenta baalba
 Platysenta bahamica
 Platysenta beata
 Platysenta berinda
 Platysenta carcoma
 Platysenta caustimargo
 Platysenta centralis
 Platysenta cervina
 Platysenta charada
 Platysenta circuita
 Platysenta circulorum
 Platysenta claufacta
 Platysenta concisa
 Platysenta confluens
 Platysenta consaepta
 Platysenta consocia
 Platysenta decens
 Platysenta demittens
 Platysenta dentistrigata
 Platysenta detrecta
 Platysenta discincta
 Platysenta discistrigia
 Platysenta distans
 Platysenta ebba
 Platysenta egestis
 Platysenta europaea
 Platysenta fabrefacta
 Platysenta fea
 Platysenta fidelia
 Platysenta funerea
 Platysenta furtiva
 Platysenta glaucoptera
 Platysenta griseirena
 Platysenta hippia
 Platysenta hypocritica
 Platysenta iaspis
 Platysenta icole
 Platysenta ignitincta
 Platysenta illicita
 Platysenta illustrata
 Platysenta imbella
 Platysenta imitata
 Platysenta implexa
 Platysenta inamoena
 Platysenta inclinata
 Platysenta indecisa
 Platysenta indecora
 Platysenta indelicata
 Platysenta indigens
 Platysenta inquieta
 Platysenta intermittens
 Platysenta kalma
 Platysenta laphygmoides
 Platysenta leucopis
 Platysenta leucoptya
 Platysenta leucostrota
 Platysenta lineata
 Platysenta lucetta
 Platysenta luxa
 Platysenta luxuriosa
 Platysenta melanica
 Platysenta menota
 Platysenta mersa
 Platysenta meskei
 Platysenta micragalla
 Platysenta micrippia
 Platysenta mimica
 Platysenta minuscula
 Platysenta mobilis
 Platysenta mustia
 Platysenta naolina
 Platysenta niphosticta
 Platysenta niveopicta
 Platysenta obsoleta
 Platysenta octophora
 Platysenta orta
 Platysenta otiosa
 Platysenta pagetolophus
 Platysenta pallescens
 Platysenta paragalla
 Platysenta parista
 Platysenta parnahyba
 Platysenta paupera
 Platysenta persicola
 Platysenta plagiata
 Platysenta plumbago
 Platysenta poliopasta
 Platysenta proecellens
 Platysenta prolifera
 Platysenta proxima
 Platysenta punctifera
 Platysenta punctirena
 Platysenta punctosa
 Platysenta pupulla
 Platysenta purpurea
 Platysenta pyrocausta
 Platysenta pyromphalus
 Platysenta pyrosticta
 Platysenta pyrostigma
 Platysenta remissa
 Platysenta roxana
 Platysenta rubrifusa
 Platysenta rufulus
 Platysenta ruthae
 Platysenta samula
 Platysenta secorva
 Platysenta selenosa
 Platysenta semifurca
 Platysenta simulatrix
 Platysenta sobria
 Platysenta stelligera
 Platysenta subaurata
 Platysenta subaurea
 Platysenta subluxa
 Platysenta subornata
 Platysenta sufficiens
 Platysenta summota
 Platysenta sutor
 Platysenta sutrix
 Platysenta temecula
 Platysenta tetera
 Platysenta tibetica
 Platysenta turpis
 Platysenta vacillans
 Platysenta variata
 Platysenta vecors
 Platysenta videns
 Platysenta viscosa

Källor 

Nattflyn
Platysenta